Dán Királyi Színház (Det Kongelige Teater) Koppenhága
Drury Lane (Theatre Royal, Drury Lane) London
Királyi Színház (Hollandia) (Koninklijke Schouwburg) Hága, Hollandia
Nottinghami Királyi Színház (Theatre Royal) Nottingham
Svéd Királyi Színház (Kungliga Dramatiska Teatern) Stockholm
Wexfordi Királyi Színház (Theatre Royal) Wexford, Írország